Howard L. Wright (n. 1947), cestista statunitense
 Howard Gregory Wright (n. 1967), cestista statunitense
 Howard Gregory Wright (1896-1990), attore statunitense